Кладбище Вальдфридхоф ( — «Лесное кладбище») — одно из 29 кладбищ Мюнхена.Стало наиболее известным кладбищем города благодаря знаменитому парку и высокохудожественным надгробиям на могилах известных людей.

История 
Кладбище было спроектировано архитектором Гансом Гресселем и открыто в 1907 году. Позже, Гресселю было поручено спланировать четыре новых кладбища. Грессель в своей работе использовал влияние раннехристианской и византийской архитектур в погребальных часовнях и других строениях на кладбище.

Примечания

Ссылки 
 О кладбище на сайте Мюнхена

Кладбища по алфавиту
Кладбища Мюнхена

Появились в 1907 году в Германии